Josep Font i Cabanes, periodista manresà, condemnat pel franquisme després de la Guerra Civil
 Josep Font i Grau (Bordils, 1894 – Banyoles, 1974), instrumentista de tible i compositor sardanista
 Josep Font i Gumà (Vilanova i la Geltrú, 1859 - 1922), arquitecte català.
 Josep Font i Palmarola (Vic, 1898 - Barcelona, 1960), pianista, compositor i pedagog musical
 Josep Font i Solsona (Lleida, 1908 – Calella, 1993), historiador i periodista.
 Josep Font i Trias (Palma, 1913 -2000), filòsof i lul·lista mallorquí.
 Josep Font de Rubinat (Reus 1876 - Barcelona 1933), militar
 Josep Font (dissenyador), dissenyador català